Martindale – centro abitato del Texas
Martindale – centro abitato dell'Inghilterra in Cumbria
Martindale – comunità nella città di St. Catharines, Ontario, Canada
Martindale – quartiere residenziale nel quadrante nord-est di Calgary, Alberta
Metodo Martindale